Thy Will Be Done – film del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
 Thy Will Be Done – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Thy Will Be Done – film del 2012 diretto da Jb Brown